Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

284e régiment d'infanterie
284e régiment d'infanterie territoriale

Homonymie d'unités militaires